Это — список самых ярких звёзд в созвездии Циркуль. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 
 

Циркуль (созвездие)
Циркуль